Аллотей () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аллотей, Боб (род. 1943) — ганский боксёр-профессионал. Чемпион Ганы, Испании и Европы.
 Аллотей, Лав (1936—1996) — ганский боксёр-профессионал. Чемпион Ганы и стран Содружества.